Borki – związki chemiczne zawierające jon borkowy B3−
 Borki – jeden ze stawów w Katowicach
 Wg TERYT jest ich 110, w tym 47 podstawowych

Miejscowości podstawowe w Polsce

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Części miast

 Części wsi

Miejscowości na Białorusi 
 Borki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim, w sielsowiecie Siehniewicze
 Borki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim, w sielsowiecie Podstarzynie
 Borki – dawna wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim, w sielsowiecie Ogrodniki
 Borki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kobryńskim, w sielsowiecie Ostromecz
 Borki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie łuninieckim, w sielsowiecie Dworzec
 Borki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie małoryckim, w sielsowiecie Mokrany
 Borki – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim, w sielsowiecie Pohost Zahorodzki
 Borki – wieś w obwodzie grodzieńskim w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Wiercieliszki
 Borki – dawna osada wojskowa w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Lubań
 Borki – dawna leśniczówka w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.

Miejscowości w Rosji 
 Borki – wieś w osiedlu wiejskim Borkowskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim
 Borki – wieś w osiedlu wiejskim Ponizowskoje rejonu rudniańskiego w obwodzie smoleńskim

Miejscowości na Ukrainie 
 Borki – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie szumskim
 Borki – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubieszowskim
 Borki – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim

Zobacz też